Příjmení Norris nosí více významných osobností:

 George W. Norris (1861–1944) – americký politik
 Chuck Norris (* 1940) – americký akční herec, mistr bojových umění a mediální osobnost s čerokíjskými a irskými kořeny
 John Norris (1670–1749) – britský admirál
 Lando Norris (* 1999) – britský automobilový závodník
 Pippa Norrisová (* 1953) – britsko-americká politoložka
 Walter Norris (1931–2011) – americký jazzový klavírista a hudební skladatel

Externí odkazy